T Волос Вероники () — одиночная переменная звезда* в созвездии Волосы Вероники на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 6336 световых лет (около 1943 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,6m до +11,5m.

Характеристики 
T Волос Вероники — красный гигант, пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M2:-M8-9eIII, или M2:-M9e, или M2, или M8e. Эффективная температура — около 3563 K.

Примечания